Manuel de la Puente y Querejazu (Lima, 1771 - id. 1839), conocido también como el VI Marqués de Villafuerte, fue un noble militar de la aristocracia de Lima, de la Orden de Santiago, teniente coronel del Regimiento Provincial de Dragones de Carabayllo,  alcalde de Lima, patriota y gestor de la independencia de Perú. Firmó el Acta de la declaración de la independencia del Perú, con lo que figura en la falange de los vecinos más notables de Lima.

Biografía 
Sus padres fueron Lorenzo de la Puente y Castro, V marqués de Villafuerte, y María Micaela de Querejazu y Santiago-Concha. Su padre, coronel de los Reales Ejércitos, fue alcalde de Lima en 1773. Estudió en el Real Colegio Carolino de Lima.
En 1797 ingresó a la Milicia de Carabayllo como teniente y en 1812 el virrey José Fernando de Abascal lo designó capitán del 4.º Escuadrón del Regimiento de Milicias de Carabayllo. En 1815 fue nombrado caballero de Santiago.
En 1812 se casó con Petronila Arias de Saavedra y Bravo, hija del coronel Francisco Arias de Saavedra, I conde de Casa Saavedra. Tuvieron cinco hijos.
En 1817 fue elegido alcalde de Lima de segundo voto y ocupó el mismo cargo al año siguiente junto a Isidro de Cortázar y Abarca, conde de San Isidro.
En 1821, al producirse la incursión de José de San Martín en el Perú, apoyó su ingresó en la capital. El 15 de julio, fue uno los diez nobles que firmó la Declaración de Independencia en el Ayuntamiento de Lima.
En 1823, el presidente José de la Riva Agüero lo envió a Colombia a solicitar la venida de Simón Bolívar. Al instalarse Bolívar en el Perú, este lo nombró coronel y edecán suyo; sin embargo, se opuso al fusilamiento del vizconde de San Donás.

Véase también 
 Anexo:Alcaldes de Lima

Referencias

Bibliografía 
 Vidaurre, Pedro N.: Relación cronológica de los alcaldes que han presidido el ayuntamiento de Lima desde su fundación hasta nuestros días… Solis, 1889 - 109 páginas.

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Alcaldes de Lima
Empresarios de Perú